Бесконечный телескоп — трюк в доказательстве, основанный на парадоксальных свойствах бесконечных сумм.
В геометрической топологии он был использован Барри Мазуром и часто называется мошенничеством Мазура или телескоп Мазура (см. телескопическая сумма).
В алгебре он был введен Сэмюэлем Эйленбергом и известен как мошенничество Эйленберга или телескоп Эйленберга.

Идея основана на следующем шуточном доказательстве того, что 1 = 0:
 1 = 1 + (−1 + 1) + (−1 + 1) + ... = 1 − 1 + 1 − 1 + ... = (1 − 1) + (1 − 1) + ... = 0
Разумеется так рассуждать нельзя, потому как ряд Гранди 1 − 1 + 1 − 1 + ... не сходится.
Однако этот трюк можно использовать для некоторых объектов если подобные бесконечные суммы имеют смысл.

Пример

Типичным применением бесконечного телескопа является доказательство того, что связная сумма  двух нетривиальных узлов  и  нетривиальна.
Для узлов можно брать бесконечные суммы, делая узлы все меньше и меньше (при этом обычно получается дикий узел) так что если узел  тривиален, то тоже верно про узел

Литература

 

Модули над кольцами
Теория узлов